Фінал Кубка європейських чемпіонів 1982 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1981—1982 років, у якому зустрілися англійська «Астон Вілла» та німецька «Баварія». Матч відбувся 26 травня 1982 року на «Феєноорд» у Роттердамі. Перемогу з рахунком 1:0 здобула «Астон Вілла».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
Кубок європейських чемпіонів 1981-82 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1982 на transfermarkt 

1982
1982 у футболі
1982
Травень 1982